Mše může být:

 mše – bohoslužba
 Mše Pavla VI. – novější forma římskokatolické mše
 Tridentská mše – starší forma římskokatolické mše
 rekviem – zádušní mše (bohoslužba za zemřelé)
 mše (hudba) – specifická hudební forma
 Mše h moll – skladba Johanna Sebastiana Bacha
 Mše (Bernstein) – skladba Leonarda Bernsteina

Související články 
 eucharistie
 liturgie